Тишковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тишковская волость (Астраханский уезд) — в составе Астраханской губернии.
 Тишковская волость (Лубенский уезд) — в составе Полтавской губернии.
 Тишковская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии.

См. также 
 Тишковская